Melittosmithia är ett släkte av bin. Melittosmithia ingår i familjen korttungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korttungebin
Melittosmithia